Fredrik av Danmark kan syfta på danska kungar och prinsar:

Fredrik I av Danmark
Fredrik II av Danmark
Fredrik III av Danmark
Fredrik IV av Danmark
Fredrik V av Danmark
Fredrik VI av Danmark
Fredrik VII av Danmark
Fredrik VIII av Danmark
Fredrik IX av Danmark

Kronprins Frederik av Danmark